Dit artikel geeft een overzicht van de eerste regering onder Otto von Bismarck (23 september 1862 - 21 december 1872) in Pruisen.

|-
|Minister-president
|Otto von Bismarck
|23 september 1862
|21 december 1872
|-
|Buitenlandse Zaken
|Albrecht von Bernstorff
|16 juli 1861
|8 oktober 1862
|-
|Buitenlandse Zaken
|Otto von Bismarck
|8 oktober 1862
|20 maart 1890
|-
|Financiën
|August von der Heydt
|18 maart 1862
|30 september 1862
|-
|Financiën
|Karl von Bodelschwingh
|30 september 1862
|2 juni 1866
|-
|Financiën
|August von der Heydt
|2 juni 1866
|26 oktober 1869
|-
|Financiën
|Otto von Camphausen
|26 oktober 1869
|23 maart 1878
|-
|Handel
|Heinrich von Holtzbrinck
|18 mei 1862
|8 oktober 1862
|-
|Handel
|Heinrich von Itzenplitz
|8 oktober 1862
|13 mei 1873
|-
|Binnenlandse Zaken
|Gustav von Jagow
|17 maart 1862
|8 december 1862
|-
|Binnenlandse Zaken
|Friedrich Albrecht zu Eulenburg
|8 december 1862
|30 maart 1878
|-
|Justitie
|Leopold van Lippe
|18 maart 1862
|5 december 1867
|-
|Justitie
|Adolf Leonhardt
|5 december 1867
|29 oktober 1879
|-
|Oorlog
|Albrecht von Roon
|5 december 1859
|9 november 1873
|-
|Landbouw
|Heinrich von Itzenplitz
|18 maart 1862
|8 december 1862
|-
|Landbouw
|Werner von Selchow
|8 december 1862
|13 januari 1873
|-
|Marine
|Albrecht von Roon
|6 december 1860
|31 december 1871
|}

Pruisische regering